Подільська радіовежа — радіовежа на горі Щекавиця в місті Київ.
 Подільська телевежа — телевізійна вежа у селі Вестерничани Подільського району Одеської області.
 Подільська вежа (Полтава) — вежа Полтавської фортеці.